Ludmilla (auch in den Varianten Ludmila und Ljudmila) ist ein weiblicher Vorname; zu den Namensträgern siehe
 Ludmilla
 Ljudmila

Der Name bezeichnet ferner
 Ljudmila, eine Figur im Versepos Ruslan und Ludmilla von Alexander Puschkin
 (675) Ludmilla, einen Asteroiden
 Ludmilla, den im Volksmund bekannten Spitznamen von Lokomotiven der DR-Baureihenfamilie 130 (DR-Baureihe V 300, DR 130, DB 230, DR 131, DB 231, DR 132, DB 232, DB 754, DB 233, DB 234, DB 241, DR 142, DB 242)
 ein bekanntes Lied der Band Patent Ochsner